«ДжиФайтерс. Город супергероев» () — южнокорейский анимационный мультфильм, который рассказывает о приключениях 13-летнего мальчика Линна и его друзей супергероев.

Сюжет 
Обычный 13-летний мальчик Линн находит по пути домой очень странного бездомного кота и приносит его домой. На самом деле кот оказывается мощным роботом под названием «К-66», который принадлежит супер-злодею Гала-Гасу. Неожиданно Линн обнаруживает, что вместе с котом они могут слиться в скоростного супергероя. Он пытается оценить свои новые способности и возможности и обнаруживает, что существуют и другие дети супергерои, такие же как он. Они объединяют свои силы и дают клятву защитить свой город.

Список серий

Роли озвучивали

Оценки

Примечания 

Мультсериалы 2016 года